A A1 Team Nova Zelândia é a equipe que representa a Nova Zelândia na A1 Grand Prix. A equipe foi vice-campeã na temporada 2006/07.

Nova Zelândia